

Cinema 
 Musica indiavolata (Strike Up the Band) – film del 1940 diretto da Busby Berkeley

Musica 
 Strike Up the Band – album di Tony Bennett e Count Basie Orchestra del 1959
 Strike Up the Band – album di Bobby Hackett, Zoot Sims e Bucky Pizzarelli del 1975
 Strike Up the Band – album di Red Garland del 1982